La letteratura inglese del Settecento rappresenta l'epoca augustea della letteratura inglese
 La letteratura latina degli anni 31 a.C.-14 d.C. rappresenta l'epoca augustea della letteratura latina